Voici la liste des planètes mineures numérotées de 318001 à 319000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 318001 à 319000

318001-318100

318101-318200

318201-318300

318301-318400

318401-318500

318501-318600

318601-318700

318701-318800

318801-318900

318901-319000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000